FOTA может означать:
 FOTA (ассоциация команд Формулы-1) — организация, объединяющая команды-участницы чемпионата Формулы-1.
FOTA (технология) — технология обновление прошивки «по воздуху» (при помощи мобильного интернета или Wi-Fi) ()